The Baby Show – film del 1905 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
 The Baby Show – film del 1911 diretto da Frank Wilson
 The Baby Show – documentario del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Baby Show – cortometraggio di animazione del 1928 diretto da Mannie Davis